OLF, az Országos Lótenyésztési Felügyelőség rövidítése
 OLF, számítástechnikai fogalom
 Olf, a szagkibocsátás erősségének mérésére használt mértékegység
 OLF Az Egyesült Államok haditengerészetének repülőtértípusának rövidítése
 OLF, etiópiai politikai és katonai szervezet rövidítése
 OLF, a Norvég Olajipari Szövetség rövidítése